

Geografia
 Joly – comune canadese nel Distretto di Parry Sound
 Monte Joly – montagna delle Alpi del Beaufortain nelle Alpi Graie

Persone
 Charles Jasper Joly (1864-1906) – matematico e astronomo irlandese
 Édouard Joly (1898-1982) – ingegnere francese
 Eva Joly (1943) – magistrata e politica norvegese naturalizzata francese
 Jacques Crétineau-Joly (1803-1875) – giornalista e storico francese
 Maryline Joly (1957) – ex cestista francese
 Maurice Joly (1829-1878) – scrittore, giornalista e avvocato francese
 Pierre Joly (1946) – ex tennista francese
 Sébastien Joly (1979) – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada francese

Altro
 Cratere Joly – cratere sulla superficie di Marte